Стопфорд — фамилия:

 Стопфорд, Альберт (1860—1939) — британский антиквар, арт-дилер и дипломат; внук Джеймса Стопфорда, 3-го графа Кортауна.
  (ум. 1759) — ирландский англиканский священник, епископ Клойна (1753—1759).
  (1700—1770) — ирландский политик, член Палаты общин Ирландии (1721—1758).
  (1731—1810) — британский политик и чиновник, член палат общин Ирландии (1761—1768) и Великобритании (1774, 1780—1793), казначей двора (1784—1793), сын 1-го графа Кортауна.
  (1765—1835) — британский политик и чиновник, член Палаты общин (1790—1810), казначей двора (1793—1806, 1807—1812), капитан Йоменской гвардии (1835), сын 2-го графа Кортауна.
  (1794—1858) — британский политик, член Палаты общин (1820—1830), сын 3-го графа Кортауна.
  (1866—1951) — британский лучник, участник Олимпийских игр (1908).
  (1888—1961) — британский анатом, член Королевского общества (с 1927).
  (1936—1998) — британский игрок в регбилиг в составе клуба «Суинтон».
  (1860—1942) — британский военный деятель, комендант Королевского военного училища (1911—1914, 1916—1919); внук Джеймса Стопфорда, 3-го графа Кортауна; отец Монтегю Стопфорда.
  (1892—1971) — британский военачальник, командующий 12-м (1942—1943) и 33-м (1943—1945) корпусами Британской армии, британско-индийскими силами в Кохимской битве (1944), начальник Командования Юго-Восточной Азии войск союзников (1946) и Северного командования Британской армии (1947—1949).
  (род. 1954) — британский политик, член Палаты лордов (с 1976), капитан Йоменской гвардии (с 2016), прапраправнук Джеймса Стопфорда, 4-го графа Кортауна.
 Стопфорд, Роберт (1768—1847) — адмирал Британского Королевского флота; сын Джеймса Стопфорда, 2-го графа Кортауна.
  (1811—1891) — британский военный моряк, командующий Эскадрой Канала (1860—1861), сын Роберта Стопфорда (1768—1847).
  (1901—1976) — британский англиканский священник, епископ Питерборо (1956—1961), Лондона (1961—1973), Иерусалима (1974—1976) и Бермуд (1976).
  (1840—1926) — британский политик, член Палаты общин (1867—1880, 1900—1906); правнук Джеймса Стопфорда, 2-го графа Кортауна.
  (род. 1956) — британский танцовщик и педагог, победитель Международного профессионального чемпионата по латиноамериканским танцам (1983, 1993).
  — ирландский англиканский священник, епископ Корка и Росса (1794—1805).
  (1854—1929) — британский военачальник, командующий 9-м армейским корпусом Британской армии (1915); сын Джеймса Стопфорда, 4-го графа Кортауна.
  (1766—1837) — британский военный и политический деятель, член Палаты общин (1810—1818); сын Джеймса Стопфорда, 2-го графа Кортауна.
  (ум. 1850) — ирландский англиканский священник, епископ Мита (1842—1850).
  (1847—1929) — ирландский историк и политик, член Сената (1922—1929), внучка Эдварда Стопфорда (ум. 1850).